Хара-Ус-Нур — озеро в Улоговині Великих Озер в Монголії
 Хара-Ус-Нур – національний парк у Західній Монголії

 Багатозначні топоніми